Abdallah N'Dour – calciatore senegalese
 Alassane N'Dour – ex calciatore senegalese
 Youssou N'Dour – cantante e politico senegalese

Variante Ndour 
 Abdallah Ndour – ex calciatore senegalese
 Alioune Ndour – calciatore senegalese
 Astou Ndour – cestista senegalese naturalizzata spagnola
 Cher Ndour – calciatore italiano di origini senegalesi
 Maurice Ndour – cestista senegalese